Pojem pákový efekt znamená násobivý efekt počítaný trojčlenkou:
Pociťovaný efekt lze určit jako součin efektu na okolí a poměr ramen pák od působiště okolí k pevnému bodu a působiště vlastního vlivu ke stejnému pevnému bodu.

Pákový efekt se využívá:
 v mechanice jako násobivý efekt síly
 ve finančnictví jako finanční páka na zvýšení výnosů při využití cizího kapitálu, kdy se obchoduje s plným množstvím podkladového aktiva při pouze částečném krytí použitého kapitálu vlastním jměním.
 Z pasiv rozvahy se za finanční páku označuje poměr cizího kapitálu vůči vlastnímu jmění. Jde o jeden ze sledovaných poměrových ukazatelů finanční analýzy podniku při tzv. vertikální analýze rozvahy.
 U derivátů se z ceny uhradí jen záloha, tzv initial margin, což stačí na vznik vlastnických práv. Zbytek je hrazen z předem sjednaného tzv. marginového úvěru. Je však požadován dostatek vlastního majetku pro ručení za úvěr, navíc ještě neblokovaného, tedy nepoužitého pro ručení za předešlé úvěrové obchody. Procentní poměr ještě nevyužitého majetku se pak nazývá úvěrové krytí. Navíc se tento majetek nesmí vyvádět ze správy obchodníka, který margin poskytuje: Obchodník to nedovolí, protože by mohlo dojít k tzv. područení a následovaly by sankční úroky a nakonec i tzv. margin call, požadavek na okamžité doplnění kapitálu pod pohrůžkou nucených odprodejů obchodníkem.